Plaats in Indonesië
Giling (Gunungwungkal),in het onderdistrict Gunungwungkal in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Giling (Pabelan),in het onderdistrict Pabelan in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java